Pissotschyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Pissotschyn

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Pissotschyn (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Pissotschyn (Lypowez)

 Stadtteil von Charkiw, siehe Pissotschyn (Charkiw)